P35 oder P 35 steht für:
 Intel P35, ein Mainboard-Chipsatz aus dem Desktop-Bereich für Sockel 775 CPUs, siehe Intel-3-Serie
 ursprüngliche Bezeichnung der FN Browning HP mit internem Extraktor (kanadischer Lizenzbau bei John Inglis Co. Limited)
 Nissan P35, japanischer Gruppe-C-Sportwagen-Prototyp

P-35 steht für:
 P-35 Progress, russische Anti-Schiffs-Lenkwaffe
 P-35 (Radargerät), Bodenradargerät der ehemaligen NVA
 Seversky P-35, amerikanisches Jagdflugzeug
 Programm-35, ursprüngliche Bezeichnung des Defense Meteorological Satellite Program
 englische Bezeichnung für das radioaktive Isotop 35P von Phosphor

P.35 steht für:
 HMS P.35, britische Küstensloop der P-Klasse (Sloop)

 steht für:
 Papyrus 35, frühe griechische Abschrift des Neuen Testaments

P35